AmiYumi
 Assistência Médica Internacional
 Citroën Ami
 Bullying — também referido como "assédio moral infantojuvenil" (AMI)
Amazon Machine Image